El Museo del Ahorro BancoEstado es un museo chileno fundado por el Banco del Estado en 1990 e inaugurado el 22 de diciembre de 1992, y está ubicado en la casa matriz del banco en la calle Morandé 25, 2º subterráneo, frente a la Plaza de la Ciudadanía.

El principal objetivo desde su fundación fue el de preservar las especies que pertenecían a diversas instituciones, que dieron origen al Banco del Estado (la Caja de Crédito Hipotecario, la Caja Nacional de Ahorro, la Caja de Crédito Agrario y el Instituto de Crédito Industrial), siendo las especies que conserva de gran importancia patrimonial para el país.

En la primera parte de sus exposición muestra la historia del Banco del Estado, que comienza con el proceso de Independencia de Chile. Algunas de las piezas que componen la exposición son la Colección Numismática, que se compone por monedas y billetes antiguos, fichas salitreras y medallas conmemorativas. Posee también una colección de relojes con origen norteamericano, alemán y francés, entre otros. Además, una colección de máquinas de oficinas antiguas y una colección de distintas alcancías con significado histórico.

La exposición está compuesta, entre otras piezas, por las primeras monedas acuñadas por la Casa de Moneda de Chile durante la independencia de nuestro país, los primeros billetes diseñados e impresos en Estados Unidos (American Bank New York) correspondientes al siglo XIX y XX, dioramas confeccionados por el famoso arista Rodolfo Gutiérrez “Zerreitug”, entre otros

Historia

Chile independiente 
En enero del año 1811, Anselmo de la Cruz, secretario consular de santiago, plantea la idea de crear un Banco que pertenezca al estado, el cual sea financiado por las familias más acaudaladas de la época.

En 1837, durante el gobierno de José Joaquín Prieto, se creó un nuevo movimiento de capital que podría ser entendido como un precursor de los bancos en la actualidad.  Algunos empresarios mineros del norte implementaron una forma de pago traída desde Inglaterra, para cancelar a sus empleados sin utilizar efectivo. Este sistema consistía en vales elaborados en diversos materiales (cartón, metal, etc) los cuales eran intercambiados por alimentos y artículos de diverso uso.

Este sistema fue prohibido en 1939, por el Ministerio de Hacienda, pues lo consideraba un abuso en contra de la clase consumidora, a partir de ese momento se instauró en el país, el requerimiento de que cualquier banco debía obtener una licencia del gobernador y la municipalidad pertinente, una declaración de la cantidad de billetes que serían emitidos, además de asegurar el pago exacto en moneda de los billetes emitidos.

Los primeros bancos 

Luego de 40 años desde la independencia de Chile, recién se crea el primer banco de Chile.

El 26 de julio de 1849, el Ministerio de Hacienda autorizara a Antonio Arcos para instaurar el Banco de Chile de Arcos y Cía. La principal actividad era emitir billetes que contaban con diseños únicos en su especie, éstos eran fabricados en el extranjero.

Antes de cumplir un año de función, durante 1850, la desconfianza que tenían las personas en Antonio Arcos, provocó protestas y reclamos y culminó con el cierre del organismo.

El segundo banco, legalmente reconocido como tal en nuestro país, fue el Banco de Depósitos y Descuentos de Valparaíso en el año 1855. Contaba con 2 millones de pesos como capital y realizaba préstamos sobre prendas y fianzas, créditos en cuenta corriente, cobro de créditos, compraventa de metales preciosos, entre otras funciones.

En septiembre de 1959 se funda el Banco de Chile, por un grupo de prestigiosos ciudadanos.

Luego de la promulgación de la Ley de 1860 sobre los Bancos de Emisión ( Que define a los bancos como: “aquel que a las otras operaciones propias de los establecimientos de esta clase, reúna la de emitir billetes pagaderos a la vista y al portador, cualquiera que sea la forma en que estén extendidos". (Art. 3)), fueron creados muchos bancos, entre ellos, el Banco Chileno Garantizador de valores, Banco Agrícola, Banco de Montenegro y Cía, el Banco Mobiliario, el Banco del Sur, el Banco del Pobre, el Banco de Curicó, el Banco de José Bunster y el Banco Caupolicán, entre otros.

Luego de establecer las leyes correspondientes, se establece finalmente el concepto de banca como lo conocemos al día de hoy. A consecuencia de ello, el 21 de agosto de 1925 se origina el Banco Central de Chile.

Tres décadas más tarde surge la inquietud por agrupar las distintas instituciones crediticias del Estado. Por ello, durante 1953, de la fusión entre la Caja Nacional de Ahorros, de Crédito Agrario, de Crédito Hipotecario y del Instituto de Crédito Industrial nace el Banco del Estado de Chile.

La Caja de Crédito Hipotecario 
La iniciativa de crear esta institución fue impulsada por Antonio Varas, diputado de la época, en 1855. Fue creada el 29 de agosto de 1855, en ella se llevaban a cabo procedimientos monetarios relacionados con la agricultura, la principal actividad económica en aquel tiempo.

La Caja Nacional de Ahorros 
Esta institución tenía como principal objetivo, fomentar el ahorro en Chile. Comienza sus operaciones en Santiago, en septiembre de 1884, por la demanda en otras regiones de Chile, se crea la Caja Nacional de Ahorro en agosto de 1910.

Hasta 1831 dependía de la Caja de Crédito Hipotecario, después de esto, nuevas funciones fueron asumidas por la Caja, como por ejemplo la aplicación de créditos controlados, préstamos con garantías hipotecarias, entre otras.

La Caja de Crédito Agrícola 
Hasta 1926 dependía de la Caja de Crédito Hipotecario y su principal objetivo era gestionar los créditos agrarios bajo los términos que imponía la ley No 4.074.

Luego de adquirir personalidad jurídica, pasa a depender del Ministerio de Agricultura, el capital con el que contaba provenía en su mayoría del fisco y sus utilidades pasaban a fondos de reserva.

Primeros años de modernidad 

Entre los años 1990 y 2002, se generaron cambios importantes en la historia del Banco del Estado.

A partir de la década del noventa, el banco se enfocó en la atención de clientes masivos a través de plataformas de autoservicio, tales como Cajeros Automáticos, Dispensadores de Saldos y Buzoneras de Ahorros. Además, de automatizar los procesos operacionales, que antes se realizaban manualmentre y se enfocaron en optimizar la experiencia de los clientes en cuanto a su atención.

El año 2002 se logró conectar la red de cajeros automáticos de BancoEstado y Redbanc, y de este modo, poniendo a disposición de sus clientes 3.500 cajeros a lo largo de Chile. Al mismo tiempo la red de sucursales aumentó en un 45 por ciento.

Colecciones

Numismática 
Esta colección se compone principalmente por fichas salitreras, billetes y monedas antiguas, así como también de medallas conmemorativas.

Relojes 
Gran parte de esta colección pertenecen al siglo XIX, estos relojes fueron adquiridos por las instituciones precursoras a BancoEstado para situarlos en el Hall de Público de cada sucursal.

Máquinas de oficina 
A través de esta colección se intenta demostrar la evolución tecnológica por la que ha pasado el Banco del Estado, una de las piezas más importantes es una sumadora con el sistema decimal.

Alcancías 
Esta colección tiene como principal objetivo dar a conocer los distintos medios utilizados para ahorrar, algunas de las piezas más importantes están la alcancía con la que se conmemoró el lanzamiento de la perra Laika al espacio y pequeños libros con tapas de cuero, los cuales estaban orientados a las damas.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Ahorro
BancoEstado
Barrio Cívico de Santiago
Banca en Chile
Ahorro
Ahorro